Роспонд () — польская фамилия силезского происхождения.

Известные носители 
 Станислав Роспонд (1877—1958) — вспомогательный епископ краковской архиепархии;
 Станислав Роспонд (1906—1982) — польский лингвист.